Elephant (slovensko slon) je lahko:
 Elephant (film)
 Elephant (album)
 HMS Elephant - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice